Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1974 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rod Laver era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

John Newcombe ha battuto in finale 6–4, 6–3, 6–4  Cliff Richey.

Teste di serie

  John Newcombe (campione)
  Ken Rosewall (semifinali)
  Roscoe Tanner (quarti di finale)
  Dick Stockton (primo turno)

 Tony Roche (semifinali) 
 Cliff Richey (finale) 
 Phil Dent (quarti di finale) 
 Onny Parun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Australian Indoor Championships 1974